Az 2003–2004-es Danish Superliga volt a 14. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában.

A címvédő a København volt. A szezont újra a København csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokságok
Dán 1